Мати́ас Руст (; ) — немецкий пилот-любитель, совершивший в возрасте 18 лет перелёт на лёгкомоторном самолёте из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву. 28 мая 1987 года (в День пограничных войск СССР) он приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев более тысячи километров.

Биография 

Родился в семье Карла-Хайнца Руста (род. 1937), работавшего инженером-электриком в концерне AEG, и Моники Руст (род. 1941). С 5 лет, когда отец впервые привёл его на аэродром, мечтал о полётах. В 1986 году получил лицензию пилота в аэроклубе Гамбурга.

В 1987 году совершил ставший знаменитым полёт в Москву с посадкой на Большой Москворецкий мост. За эти действия был обвинён советским судом в хулиганстве и приговорён к четырём годам лишения свободы. В 1988 году был освобождён по амнистии и вернулся в ФРГ.

После возвращения в Германию Руста лишили лицензии пилота.

В ноябре 1989 года Руст, проходивший альтернативную службу в больнице в Риссене, ударил ножом медсестру за отказ пойти с ним на свидание. В 1991 году он был приговорён к 4 годам лишения свободы, но был освобождён спустя всего 15 месяцев.
Торговал обувью, жертвуя деньги детскому дому.

В 1994 году Руст снова побывал в России, 3 недели безуспешно пытаясь встретиться с Горбачёвым.

Долгое время Руст жил на Тринидаде.
В 1997 году женился на индийской девушке по имени Гита, дочери богатого торговца чаем из Бомбея. После бракосочетания Руст вернулся с женой в Германию.

В апреле 2001 года Руст предстал перед судом по обвинению в краже кашемирового свитера в универмаге. Приговорён к штрафу в размере 10 000 немецких марок, который впоследствии был уменьшен до 600 марок.

Зарабатывал на жизнь игрой в покер, а также, по его словам, сказанным в 2012 году, преподаванием йоги и аналитикой для инвестиционного банка.

Мемуары Руста были опубликованы в 2012 году, к 25-летию его знаменитого перелёта.

Самолётом Руста до 2008 года владел богатый японский бизнесмен (о том, каким образом самолёт оказался у него во владении, неизвестно). Он держал «Сессну» в ангаре, надеясь, что со временем её стоимость вырастет. В 2008 году самолёт был куплен Немецким техническим музеем, где в настоящее время выставляется в фойе.

Полёт в Москву

Начальный этап 
13 мая 1987 года Матиас Руст вылетел из аэропорта города Итерзен () на самолёте «Сессна-172 Скайхок» (бортовой номер D-ECJB), арендованном им в своём аэроклубе и модифицированном путём установки дополнительных топливных баков вместо второго ряда сидений. Через пять часов полёта над Северным морем он приземлился на одном из аэродромов Шетландских островов. На следующий день Руст вылетел в Вагар (Фарерские острова).

15 мая Руст совершил перелёт в Исландию (аэропорт Кеблавик), где посетил Хёвди — место проведения встречи Рейгана и Горбачева в октябре 1986 года.…Я почувствовал, что вошёл в контакт с духом этого места. Меня заполнили эмоции и разочарование от провала саммита, от того, что я не смог здесь оказаться прошлой осенью. Это мотивировало меня продолжить.

22 мая Руст вылетел в Берген (Норвегия), оттуда 25 мая — в Хельсинки (Финляндия). Теперь, преодолев почти 2600 миль из Гамбурга, он почувствовал, что имеет достаточно навыков для достижения главной цели. Однако сомнения в своей способности выдержать нервное напряжение не оставляли. Он постоянно колебался: «Да, я должен это сделать» — «Нет, это безумие».

Утром 28 мая он приехал в аэропорт, заправил «Сессну», проверил погоду и подал диспетчерской службе план двухчасового полёта на юго-запад, в Стокгольм. По его словам, это был альтернативный маршрут на случай, если он всё-таки струсит.

Курс на Москву 
В 13:21 (МСК) Руст взлетел. Через 20 минут, в районе города , его самолёт вышел из зоны управления аэропорта. Руст выключил все средства связи, резко сменил курс и эшелон, на высоте около 200 м пролетел вдоль береговой линии Балтийского моря до заранее намеченной точки, которая находилась точно на воздушной трассе, соединяющей Хельсинки и Москву, и примерно в 14:00 исчез с экранов радиолокационных станций, расположенных около Сипоо. Диспетчеры запустили поисково-спасательную операцию. В 40 км от береговой черты Финского залива спасатели обнаружили масляное пятно и предположили, что самолёт потерпел крушение; чтобы достоверно в этом убедиться, были привлечены дополнительные силы. Руст же на небольшой высоте под оживлённой воздушной трассой пересёк советскую границу возле города Кохтла-Ярве и взял курс на Москву. Позже ему предъявят счёт за ложную спасательную тревогу на сумму более ста тысяч долларов.

Погода была облачной, с прояснениями, с нижним краем облаков 400—600 м. Руст ориентировался по магнитному компасу и заранее намеченным объектам — Чудскому озеру, озеру Ильмень, озеру Селигер, железнодорожному пути Ржев — Москва.
Дежурные радиотехнические подразделения ПВО обнаружили его в 14:10. Три зенитных ракетных дивизиона были приведены в боевую готовность, наблюдали «цель 8255», но команды на уничтожение не получали. В воздух поднимались дежурные звенья МиГ-21, МиГ-23 с аэродромов Тапа, Андреаполь, Хотилово и Бежецк.
В районе города Гдов его обнаружили визуально — в 14:29 пилот МиГ-23МЛД старший лейтенант А. Пучнин (656-й иап) доложил, что «в разрыве облаков наблюдает спортивный самолёт типа Як-12 белого цвета с тёмной полосой вдоль фюзеляжа». Самолёт Руста двигался на малой высоте и с малой скоростью полёта, что делало невозможным постоянное сопровождение его скоростными истребителями. Сделав несколько пролётов над ним и не получив чёткой команды по воздействию, лётчики просто возвращались на аэродром.

По словам Маршала Советского Союза Д. Т. Язова, войска ПВО вели «Сессну» до Москвы и не пресекали полёт, потому что после истории со сбитым южнокорейским лайнером получили распоряжение гражданские самолёты не сбивать. Кроме того, в соответствии с Чикагской конвенцией, участником которой являлся СССР, при нарушении воздушного пространства лёгкомоторными спортивными самолётами их можно было только принуждать к посадке, что гораздо сложнее, чем уничтожить:
Договаривающиеся государства признают, что каждое государство должно воздерживаться от того, чтобы прибегать к применению оружия против гражданских воздушных судов в полёте, и что в случае перехвата не должна ставиться под угрозу жизнь находящихся на борту лиц и безопасность воздушного судна.

Руст был в районе Пскова, когда в 15:00 в соответствии с графиком сменился кодовый номер системы «свой — чужой». Здесь шли учебные полёты одного из авиационных полков, и неопытный молодой лейтенант дежурной смены КП ПВО присвоил признак «свой» всем объектам, находящимся в воздухе. Примерно через час Руст пролетел над Селигером и попал в зону ответственности другого соединения, но теперь его приняли за участника поисково-спасательной операции на месте произошедшей накануне в 40 км западнее города Торжок катастрофы самолётов ВВС (в воздухе столкнулись Ту-22 и МиГ-25).

Когда военные поняли, что наблюдают нарушителя, он уже входил в зону Московского округа ПВО. Туда и на Центральный командный пункт (ЦКП) войск ПВО доложили о вылетевшем без заявки советском лёгкомоторном самолёте — подобные воздушные объекты наблюдались достаточно часто. Оперативный дежурный ЦКП генерал-майор С. И. Мельников и исполняющий обязанности начальника Главного штаба ПВО генерал-лейтенант Е. Л. Тимохин понадеялись, что в Московском округе с ним разберутся сами и, не имея характеристик нарушителя, не стали докладывать Главнокомандующему ПВО маршалу А. И. Колдунову. На КП Московского округа не придали значения «простому нарушителю режима полётов».

Командующий советскими войсками противоракетной и противокосмической обороны (в 1986—1991 годах) В. М. Красковский много лет спустя выразил мнение, что маршал Колдунов «не остановился бы перед принятием самых крайних мер», если бы своевременно узнал об инциденте.

В 18:30 Руст подлетел к Москве. Здесь погода была безветренной и малооблачной. Он предполагал приземлиться непосредственно в Кремле или на Красной площади, но это оказалось невозможно. Сделав несколько кругов, он засёк цикл работы светофора на Большом Москворецком мосту. Снизившись над улицей Большая Ордынка, самолёт, едва не задевая крыши автомобилей, сел на мост и накатом доехал до собора Василия Блаженного.

В 19:10 Руст вышел из самолёта и стал раздавать автографы. Примерно через час его арестовали.

Последствия 

Закончив расследование, следственный отдел КГБ СССР пришёл к выводу, что история с Матиасом Рустом была результатом его неуравновешенного характера, поэтому предложил передать нарушителя границы властям ФРГ, чтобы они освидетельствовали его психически и затем поступили по результатам этого освидетельствования.

.

2 сентября 1987 года начался суд. Руст был обвинён в хулиганстве (его посадка, по мнению суда, угрожала жизни находившихся на площади людей), нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы. Руст заявил на суде, что его полёт был «призывом к миру». 4 сентября Руста приговорили к четырём годам лишения свободы. 3 августа 1988 года он вернулся в ФРГ после того, как Андрей Громыко, в то время Председатель Президиума Верховного Совета СССР, подписал указ об амнистии. Руст провёл в предварительном заключении и тюрьме в общей сложности более одного года и двух месяцев (432 дня).

В советских газетах его полёт был представлен как провал системы ПВО страны. При этом не учитывалось, что эта система предназначалась для отражения нападения, способного нанести урон общегосударственного масштаба. Задача противодействия в мирное время воздушным хулиганам на легкомоторных аппаратах, летящих на малых высотах, непосильна для экономики государства, имеющего протяжённость границ более 60 000 км.

Михаил Горбачёв использовал инцидент для крупных кадровых изменений в Вооружённых Силах. Уже 30 мая 1987 года им были освобождены от должности министр обороны Сергей Соколов и командующий ПВО Александр Колдунов, новым министром обороны был назначен Дмитрий Язов.

К 10 июня 1987 года было привлечено к ответственности 34 офицера и генерала. Командующий Московским округом ПВО генерал-полковник Владимир Царьков, назначенный на должность за несколько дней до события, получил выговор, но должность сохранил.

Одна из наиболее цитируемых оценок последствий полёта Руста для советских Вооружённых Сил дана американским специалистом по национальной безопасности Вильямом Одомом: «После пролёта Руста в советской армии были проведены радикальные изменения, сопоставимые с чисткой вооруженных сил, организованной Сталиным в 1937 году». Было заменено практически всё руководство Министерства обороны до командующих военными округами включительно.

Версии о мотивах Руста 

Мировые СМИ выдвигали разные версии причин полёта Руста, среди них — желание выиграть пари, произвести впечатление на девушку.

Многие представители советских Вооружённых Сил считали полёт акцией иностранных спецслужб.

Генерал армии Пётр Дейнекин, главнокомандующий ВВС РФ в 1991—1997 годах:
Нет никаких сомнений, что полёт Руста был тщательно спланированной провокацией западных спецслужб. И проведена она с согласия и с ведома отдельных лиц из тогдашнего руководства Советского Союза. На мысль о внутреннем предательстве меня наводит тот факт, что сразу после посадки Руста на Красной площади началась невиданная чистка высшего и среднего генералитета. Как будто специально ждали подходящего повода… Сбить «Сессну» могли столько раз, сколько было нужно.

Игорь Морозов, бывший полковник КГБ СССР:
Это была блестящая операция, разработанная западными спецслужбами. Спустя 20 лет становится очевидным, что спецслужбы, и это ни для кого уже не является секретом, смогли привлечь к осуществлению грандиозного проекта лиц из ближайшего окружения Михаила Горбачёва, причём со стопроцентной точностью просчитали реакцию Генерального секретаря ЦК КПСС. А цель была одна — обезглавить Вооруженные силы СССР, значительно ослабить позиции Советского Союза на международной арене.

Командующий зенитно-ракетными войсками ПВО СССР Расим Акчурин:
Акция была вовсе не безобидной, а спланированной, чтобы опорочить нашу армию… Был снят главком Александр Иванович Колдунов — удивительный человек, дважды Герой Советского Союза. Кроме того, у нас командарма сняли — его судьбы я не знаю и даже имени уже не помню. В ПВО тогда очень много народа «помели», а оперативного дежурного даже засудили… Убрали отличного министра обороны Сергея Леонидовича Соколова и поставили вместо него Дмитрия Язова.

Генерал-полковник Леонид Ивашов:
За три недели до прилёта Руста министр обороны маршал Соколов докладывал Горбачёву, как работает система ПВО. Когда маршал вернулся с доклада, то выяснилось, что совсекретные документы остались у Горбачёва на столе. Наутро я понёсся в Кремль: «Михаил Сергеевич, министр был у вас на докладе и забыл карту». — «Не помню, где она, сам ищи…» Горбачёв карту не вернул…

Полковник Олег Звягинцев, бывший заместитель командира корпуса ПВО:
Когда начались разборки, я вспомнил, что дня три у нас на севере страны не менялось радиолокационное поле. Обычно оно меняется каждый день. А тут — три дня! Дежурные ПВО засекли Руста мгновенно, как только он пересёк границу. Но в отчётах записали: «стая птиц»…

В 2003 году газета «Красная звезда», цитируя неназванный телеканал, писала, что Сергей Мельников, дежурный генерал на центральном пункте ПВО 28 мая 1987 года, ссылался на бывшего председателя КГБ Владимира Крючкова, который якобы признался, что готовил эту операцию по указанию Горбачёва.
В 2011 году Андрей Караулов в своей телепрограмме «Момент истины» показал признание генерала ПВО Сергея Мельникова об участии Крючкова в разработке плана пролёта Руста; Караулов рассказывал:Когда Руст приземлился в Москве, его баки были полны. Его дозаправляли. Под Старой Руссой, прямо на дороге. Спрашиваю Руста: «Хочешь, покажу тебе фотографию, как заправляют твой самолёт?». Руст не ответил, только глаза забегали по сторонам…

В 2007 году, спустя 20 лет, сам Руст объяснил свои мотивы следующим образом:
Тогда я был полон надежд. Я верил, что возможно всё. Мой полёт должен был создать воображаемый мост между Востоком и Западом.

В 2012 году он признал свой полёт безответственным:
Мне тогда было 19. Мой пыл и мои политические убеждения подсказали мне, что приземление на Красной площади было единственным вариантом для меня… Сейчас я смотрю на произошедшее совершенно по-другому. Я точно не стал бы повторять это и назвал бы свои тогдашние планы нереализуемыми. Это был безответственный поступок.

В прессе остаются неосвещёнными два обстоятельства:
 как появилось масляное пятно в Финском заливе, из-за которого проводилась поисковая операция;
 с чем связано и когда появилось на вертикальном стабилизаторе самолёта Руста символическое изображение атомной бомбы, напоминающей «Толстяка» — когда он взлетал в Хельсинки, этого изображения не было, однако оно хорошо видно на снимках с Васильевского спуска (см. фото).

Похожие случаи 
 Самолёт Руста не был первым иностранным самолётом-нарушителем, приземлившимся в Москве. Как вспоминал генерал-лейтенант П. Судоплатов, 15 мая 1941 года немецкий «Junkers 52» вторгся в советское воздушное пространство и, пролетев по маршруту Белосток — Минск — Смоленск незамеченным, приземлился на центральном аэродроме в Москве возле стадиона «Динамо».
 4 июля 1989 года неуправляемый МиГ-23М ВВС СССР после того, как пилот покинул аварийную машину, пролетел около 900 км над территорией Польши, ГДР, ФРГ, Нидерландов, Бельгии и упал на жилой дом возле франко-бельгийской границы. Погиб восемнадцатилетний сын местного фермера. Советское правительство выплатило его семье почти 700 тысяч долларов компенсации, однако таких кадровых последствий, как после «прорыва» системы ПВО страны в виде пролёта через несколько областей СССР и посадки в Москве спортивного самолёта Руста, этот инцидент не имел.
 12 сентября 1994 года самолёт «Сессна» разбился от столкновения с деревом при попытке приземлиться рядом с резиденцией президента США в Вашингтоне. Пилот  погиб.
 В 2015 году российский журналист Алексей Егоров попытался проверить, удастся ли ему обойти систему ПВО в Калининградской области. Вместе с пилотом-экстремалом он поднялся в воздух на аналогичном самолёте, но сразу же был перехвачен вертолётом Ми-24.

Отражение в искусстве 

 В тот же год Игорь Иртеньев написал о полёте Руста стихотворение «Ероплан летит германский…». На эти стихи была написана песня «Посвящение лётчику Русту» группы «Зодчие» (музыка Л. Липницкого).
 Евгений Евтушенко отметил свои впечатления от этих событий в стихотворении «Русские коалы»: «…Нахальный аэрокурёнок чуть Кремль не сшиб — всё оттого, что был прошляплен он спросонок коалами из ПВО».
 Тимур Кибиров упомянул Руста в поэме «Послание Л. С. Рубинштейну»: «то не ветер ветку клонит, / то не Чкалов — это Руст!».
 Юлий Ким в песне «Кадриль для Матиаса Руста» описал его как бесшабашного и безрассудного парня.
 Группа «Лесоповал» исполнила песню под названием «Минин и Пожарский» (музыка Сергея Коржукова, слова Михаила Танича), в которой главным действующим лицом является Матиас Руст.
 Группа «Ноль» записала песню под названием «Я — самолёт».
 Группа «Modern Trouble» в 1987 году записала песню «Fly to Moscow».
 Имя Матиаса Руста упоминалось в песне «Ветер-шалун» (автор В. Шахрин) группы «Чайф» — «…и как Матиас Руст, нарушал бы границы…».
 В «Песне без названия» Александра Градского есть слова: «…И вписался Руст искусно в ложе площади прокрустово. Да что нам Русты и „прокрусты“ и прохвосты всех мастей!».
 В фильме Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992) в начале фильма идёт эпизод с приземлением героя фильма на Красной площади, являющийся аллюзией на приземление Руста.
 После приземления Руста Красную площадь в народе некоторое время называли «Шереметьево-3». Среди военнослужащих авиационно-истребительных полков войск ПВО страны ходил анекдот о двух лейтенантах-лётчиках, один из которых попросил на Красной площади у другого закурить; тот ответил: «На аэродроме не курят!». Также по стране ходил анекдот, что у фонтана возле Большого театра выставлен пост милиции — на случай, если всплывёт американская подводная лодка.
 В романе-предсказании Э. Тополя «Завтра в России» один из ключевых героев — Батурин — упоминает в своей речи на судебном заседании инцидент с участием Руста: «Батурин перевел взгляд своих светлых глаз с Ясногорова на других членов Трибунала и усмехнулся: — „Несколько лет назад немецкий мальчишка один пролетел над всей страной от Балтики до Красной площади. Я тоже пронес пистолет сам, в кармане…“»
 Посадка «Сессны» на Красной площади упоминается в полнометражном аниме «The Saga of Tanya the Evil».

См. также 
 Список инцидентов с участием иностранной авиации над СССР (1946—1991)
 «Плюшевый десант»

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 Moscow touchdown shakes the Kremlin. // Flight International : Official organ of the Royal Aero Club. — Sutton, Surrey: Reed Business Publishing Ltd, 6 June 1987. — Vol. 131 — No. 4065 — P. 2 — ISSN 0015-3710.
 Barringer, Felicity. Lone West German Flied Unhidered to the Kremlin. // New York Times : Daily Newspaper. — N.Y.: New York Times, Inc., May 30, 1987. — P. 1 — ISSN 0362-4331.

Ссылки 

 Право на полёт
 День прилёта, или Чего мы не знали о Матиасе Русте // «Коммерсантъ: Огонёк» (15 сентября 2002)
 Interview: What happened next? // The Guardian (27 октября 2002)
 A Dubious Diplomat // Washington Post (27 May 2007)
 Mathias Rust, fly to the heart of USSR, by Jose Antonio Lozano
 Christoph Gunkel: Kreml-Flieger Mathias Rust: Der Absturz // Spiegel-Online (21 мая 2012)

Перестройка
Заключённые Лефортовской тюрьмы
Персоналии:Индуизм в Германии
События 28 мая
1987 год в СССР
Мемуаристы Германии